Jenangan (Jenangan)
 Jenangan (Kwadungan)
 Jenangan (Sampung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing